Cette page présente les meilleures performances des skieurs et skieuses français dans les épreuves de Coupe du monde de ski alpin depuis sa création en 1967.

Elle donne les meilleurs résultats obtenus au classement général (gros globes) et à celui de chacune des disciplines (petits globes), ainsi que les victoires obtenues dans les épreuves de chaque spécialité.

Les représentants français ont ainsi remporté (à mi-janvier 2022) :
 5 gros globes de cristal
 49 petits globes de cristal
 321 victoires

Il faut noter que pour certains de ces champions et championnes, leurs résultats en coupe du monde ne représentent que la fin de leur carrière internationale qui avaient débuté bien avant 1967, date de création de cette compétition. C'est notamment le cas de Annie Famose, Christine et Marielle Goitschel, Florence Steurer, Louis Jauffret, Jean-Claude Killy,Guy Périllat, Léo Lacroix, Georges Mauduit, Jules Melquiond ou encore Bernard Orcel.

Classement général de la coupe du monde 
Les tableaux qui suivent listent les skieurs et skieuses français ayant terminé au moins une fois dans les quinze premiers du classement général de la coupe du monde

Hommes

Dames

Classement de chaque discipline 
Les tableaux qui suivent listent les skieurs et skieuses français ayant terminé au moins une fois dans les dix premiers de chaque discipline de la coupe du monde

Descente

Hommes

Dames

Super G 
Cette compétition est organisée depuis 1986.

Hommes

Dames

Slalom géant

Hommes

Dames

Slalom

Hommes

Dames

Combiné 
Cette compétition est organisée depuis 1975. Mais en 1975, 1977, 1978, 1979, 2013, 2014, et 2015, un classement du combiné fut établi bien que la fédération internationale eût décidé de ne pas attribuer de globe. Les données concernés par ces années sont en italique. Pour les dames, il faut ajouter les années 2004 et 2019 à ces 7 années.

Hommes

Dames

Parallèle 
Cette coupe du monde de parallèle est organisée depuis 2020 (bien que des parallèles de coupe du monde aient été organisés bien avant cette date). Mais en 2021 et 2022 une seule épreuve a été organisée et aucun globe n'a été attribué. Les résultats de ces années sans globe ne sont pas mentionnés ci-après.

Hommes

Dames

Synthèse des globes remportés

Hommes 

Seul Jean-Claude Killy a remporté un globe dans l'ensemble des disciplines de son époque (descente, slalom géant, slalom).

Dames

Victoires dans les épreuves de Coupe du monde 
Les tableaux qui suivent listent les skieurs et skieuses français ayant remporté au moins une fois une victoire dans une épreuve de Coupe du monde.

Descente

Super G

Géant

Slalom

Combiné

Parallèle

City event

Synthèse des victoires

Hommes 

Seuls Jean-Claude Killy et Henri Duvillard ont remporté au moins une victoire dans chacune des disciplines de leur époque (descente, slalom géant, slalom).

De son côte, Alexis Pinturault a réussi la performance de s'imposer dans 6 des 7 disciplines de sa génération (super G, slalom géant, slalom, combiné, parallèle, city-event).

Dames 

Seule Michèle Jacot a remporté au moins une victoire dans chacune des disciplines de son époque (descente, slalom géant, slalom).

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe du monde de ski alpin
 Meilleures performances françaises aux Championnats du monde de ski alpin
 Meilleures performances françaises en ski alpin aux Jeux olympiques

Coupe du monde de ski alpin